Carlo Perrin (Torgnon, 1946), polític valldostà 
 Charles Perrin (Lió, Roine, 1875 – 1954), remer francès que va competir cavall dels segles XIX i XX
 Claude Victor Perrin (La Marche, Xampanya, 1764 — París, 1841), polític i militar francès de la Revolució Francesa
 Harry Crane Perrin (Wellingborough, Anglaterra, 1865 – Exeter, Anglaterra, 1953), organista, pedagog, compositor i director
 Jacques Perrin, actor i productor de cinema francès
 Jean Baptiste Perrin o Jean Perrin (Lilla, 1870 - Nova York, 1942), físic i químic francès 
 Maurice Perrin (París, 1911 - Plaisir, 1992), ciclista en pista francès, va córrer entre 1929 i 1935